Lijst van interlands Belgisch curlingteam (mannen)
 Lijst van interlands Belgisch curlingteam (vrouwen)